Дэрби Стэнчфилд (, род. ) — американская актриса, наиболее известная по своей роли Эбби Уилан в сериале ABC «Скандал».

Жизнь и карьера 
Дэрби Стэнчфилд родилась и выросла в городе Кадьяк, Аляска, а после переехала на Алеутские острова. Она училась в Университете Пьюджет-Саунд и закончила его в 1993 году, а после переехала в Сан-Франциско и поступила на обучение в театральную консерваторию. В 2000 году она дебютировала на экране в эпизоде сериала «Диагноз: убийство» и в последующие годы активно появлялась на телевидении и в кино.

Стэнчфилд наиболее известна по ролям Эйприл Грин в телесериале «Иерихон» (2006—2007) и Хелен Бишоп в сериале «Безумцы» (2007—2008). Перед этим она снялась в дневной мыльной опере «Главный госпиталь», а после появилась с гостевыми ролями в сериалах «Частная практика», «Менталист», «Говорящая с призраками», «Касл», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» и «Как я встретил вашу маму». В период между 2006—2012 годами у неё была периодическая роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел».

В 2012—2018 гг. Стэнчфилд исполняла роль Эбби Уилан в телесериале канала ABC «Скандал», созданном Шондой Раймс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Выпускники Университета Пьюджет-Саунда